Sarydżaz – rzeka w Kirgistanie i Chinach
 Sarydżaz – pasmo górskie w Kirgistanie